Wahpeton (grup humà), divisió de la Nació Dakota de la Gran Nació Sioux, majoritàriament registrats en la tribu Sisseton Wahpeton Oyate
 Wahpeton (Dakota del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Nord
 Wahpeton (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Sisseton-Wahpeton, llar de la tribu reconeguda federalment Sisseton Wahpeton Oyate, una branca de la Nació Dakota
 Sisseton Wahpeton Oyate, tribu reconeguda federalment que comprèn dues bandes i dues subdivisions dels isanti o santee dakota a la reserva de Lake Traverse a Dakota del Sud